Detta är en lista över floder på Bahamas.

Andros 
Staniard Creek
Sandy Creek
Fresh Creek
Somerset Creek
Cargill Creek
Lisbon Creek
Grassy Creek
Little Grassy Creek
Goose River
River Lees
Pelican Creek
Hawk Creek
Sapodilla Creek
Mount Creek
Timber Creek
Deep Creek
Simon Creek
Loggerhead Creek

Eleuthera 
Starve Creek

Referenser 
GeoNames

Floder på Bahamas